Terranova ()  steht für:
 Terranova di Sicilia, einen ehemaligen Namen des sizilianischen Ortes Gela;
 einen spanischen Adelstitel, siehe Herzog von Terranuova;
 einen ehemaligen deutschen Fernsehsender, siehe terranova (Fernsehsender);
 eine deutsche Band, siehe Terranova (Band);
 Terranova Industrie, ein ehemaliges österreichisches Baustoffunternehmen in Wien, ab 1993 zu Weber & Broutin, heute Teil der Compagnie de Saint-Gobain;
 TERRANOVA, den 34. Handlungszyklus der Perry-Rhodan-Heftserie.
 Terranuova Bracciolini, eine Gemeinde in der Provinz Arezzo in der Region Toskana in Italien.
 Terranova da Sibari, eine süditalienische Gemeinde in der Provinz Cosenza in der Region Kalabrien.
 Terranova dei Passerini, eine italienische Gemeinde in der Provinz Lodi in der Region Lombardei.
 Terranova di Pollino, eine süditalienische Gemeinde in der Provinz Potenza in der Basilikata 
 Terranova Sappo Minulio, eine süditalienische Gemeinde in der Metropolitanstadt Reggio Calabria in Kalabrien 

Terranova ist der Familienname folgender Personen:
 Cesare Terranova (1921–1979), sizilianischer Ermittlungsrichter und Anti-Mafia-Kämpfer
 Ciro Terranova (1888–1938), US-amerikanischer Mobster
 Emanuele Terranova (* 1987), italienischer Fußballspieler
 Mike Terranova (* 1976), italienischer Fußballspieler
 Nicholas Terranova (1890–1916), US-amerikanischer Mobster
 Phil Terranova (1919–2000), US-amerikanischer Boxer
 Tiziana Terranova (* 1967), italienische Theoretikerin und Aktivistin
 Tullio Terranova (* 1927), italienischer Pathologe
 Vincent Terranova (1887–1922), US-amerikanischer Mobster
 Vittorio Terranova (* 1942), italienischer Opernsänger

Siehe auch:
 Terre Neuve, Begriffsklärung
 Terra Nova, Begriffsklärung
 Neufundland (Begriffsklärung)